Arquipélago Malaio
 Língua malaia
 Malaios — povo da Malásia
 Malaia (Vâlcea) — comuna do distrito de Vâlcea, Romênia

Desambiguações de gentílicos
Desambiguações de topônimos
Desambiguações de linguística